Преве́за ():

 Превеза — місто в Греції.
 Превеза — ном у Греції.